Klop steht für:

 Chlorpikrin, auch Aquinite oder PS genannt; im Ersten Weltkrieg unter der Bezeichnung „Grünkreuz-1“ eingesetzter chemischer Kampfstoff aus der Gruppe der Lungenkampfstoffe

Klop ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Klop Early Keyboard Instruments, niederländischer Orgel- und Cembalobauer

Klop ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Klop (Carl Levin Klop; Karl Klop; Karl Levin Klop; Carl Lewin Klop; 1804–1840), hannoverscher Lehrer, Inspektor der Königlichen Hofschule, Freimaurer, Hofkaplan und evangelischer Pastor
 Carolina Klop (* 1952), niederländische Schriftstellerin, siehe Carl Friedman
 Dirk Klop (1906–1939), niederländischer Geheimdienstoffizier
 Jan Willem Klop (* 1945), niederländischer Mathematiker
 Kees Klop (1947–2007), niederländischer Soziologe, Verwaltungswissenschaftler und Rundfunkgesellschafts-Vorsitzender

Siehe auch:
 Glob
 Klopp